Toxeiro u O Toxeiro puede hacer referencia a:

 Toxeiro (España), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 O Toxeiro (La Coruña), lugar de la parroquia Las Nieves, municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña.
 O Toxeiro (Lugo), lugar de la parroquia de Roás, municipio de Cospeito, provincia de Lugo.
Toxeiros Vellos, lugar de la parroquia de Goberno, municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo.